Philips-Haus ist der Name folgender Häuser:

 Ehemalige (1946–1971) Zentrale der Deutschen Philips, heute wieder Levantehaus, Hamburg
 Ehemalige (1971–2006) Zentrale der Deutschen Philips, siehe Steindamm (Hamburg)#Anton-Philips-Haus
 Philips-Deutschland-Zentrale, Lübeckertordamm/Sechslingspforte in Hamburg
 Triester Straße#Philips-Haus in Wien
 Philips-Haus (Berlin)